

Пайлот-Пойнт — місто, штат Аляска
 Пайлот-Пойнт — місто, штат Техас